Les élections législatives saint-marinaises de 1983 se sont déroulées le .

Résultats 

À l'issue du scrutin, la majorité parlementaire sortante de gauche (communistes, socialistes, et socialistes unitaires) est reconduite, avec 32 sièges. Cependant, elle s'effondre en , et une nouvelle majorité, formée des démocrates-chrétiens et des communistes est formée.

Notes et références

Articles connexes 
 Politique à Saint-Marin
 Saint-Marin

Saint-Marin, législatives
1983
1983 à Saint-Marin
Mai 1983